Panassié est un nom de famille
Hugues Panassié, né en 1912, est un critique historien et producteur de jazz français.
Louis Panassié, cinéaste conférencier né en 1934, fils du critique et historien du jazz Hugues Panassié.
 Louis Panassié, un parfait homonyme du précédent, qui fut conseiller général au canton de Capdenac-Gare de 1920 à 1930.

Homonymie de patronyme